Futbol kluby Atyrau (kazakiska: Атырау Футбол Клубы) är en fotbollsklubb i Atyrau.

Klubben spelar sedan 2021 i den kazakiska förstaligan.

Meriter 
 Premjer Ligasy
 Vinnare (0): 
 Andra plats (2): 2001, 2002

Cupen i fotboll 
 Cupmästare (1) 2009
Silver (3): 2017, 2018, 2019

Supercupen i fotboll
Supercup: (0): 
Silver (1): 2009

Placering tidigare säsonger

Referenser

Externa länkar 
 Officiell webbplats
 UEFA.com

Fotbollsklubbar i Kazakstan